Passievrucht, een fruitsoort
 een roman van Karel Glastra van Loon: zie De Passievrucht (boek)
 een film van Maarten Treurniet naar de gelijknamige roman: zie De Passievrucht (film)